Compactificació (matemàtiques) és el procés o resultat de fer que un espai topològic esdevingui un espai compacte.
 Compactificació (física) és el procés o resultat de modificar una teoria respecte d'una de les seves dimensions d'espaitemps.